El término Stanford puede hacer referencia a:

Localidades 
 Estados Unidos:
 Stanford, un lugar designado por el censo en el estado de California.
 Stanford, un municipio en el estado de Illinois.
 Stanford, una villa en el estado anterior.
 Stanford, una ciudad en el estado de Kentucky.
 Stanford, un municipio en el estado de Minnesota.
 Stanford, un pueblo en el estado de Montana.
 Stanford, un pueblo en el estado de Nueva York.

 Inglaterra:
 Stanford, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Kent.

Educación 
Universidad Stanford: Universidad privada situada en Palo Alto (California, EE. UU.).

Deportes 
Stanford Stadium: Estadio de fútbol y fútbol americano de la Universidad de Stanford;
Torneo de Stanford: Torneo de tenis celebrado en Stanford (California, EE. UU.).

Empresas 
 Stanford Financial Group
 Stanford Bank (Venezuela)